Сиг:

 Сиги () — род промысловых рыб семейства лососёвых.
 «Сиг» — российская подводная лодка начала XX века.
 СИГ, или Сиг, — псевдоним литератора, публициста и театрального критика Соломона Израилевича Гольдельмана.

Топонимы 
 Сиг — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.
 Сиг — посёлок в Кемском районе Карелии при одноимённой железнодорожной станции.
 Сиг () — город в Алжире.
 Сиг — озеро в Тверской области.
 Сиг — река в Лоухском и Кемском районах Карелии.
 Сиг — название реки Манинки в Карелии в среднем течении.

См. также 
 Сиги (значения)